Степовий — українське прізвище.

 Степовий Іван Якович (1923—2010) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.
 Степовий Костянтин (1897—1921) — український повстанський отаман.
 Степовий Олексій Пилипович (* 1927) — український самобутній художник-аматор.
 Степовий Павло (1903—1978) — майстер бандури харківського зразка, також майстер цимбалів. Почесний член Української Капели Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка.
 Степовий Федір Степанович (1876—1945 справжнє прізвище — Якименко, брат Якова Степового) — український композитор
 Степовий Яків Степанович (1883—1921 справжнє прізвище — Якименко, брат Федора Степового) — український композитор

Українські прізвища